Pessimist bezeichnet:

 eine Person die dem Pessimismus anhängt
 Pessimist (Band) eine deutsche Thrash-Metal-Band